Rabat steht für:

 Rabat, Hauptstadt Marokkos
 Rabat (Präfektur), Provinz in Marokko
 Rabat (Malta), Stadt auf Malta
 ehemaliger Name (bis 1897) der Stadt Victoria auf Gozo (ebenfalls zu Malta gehörig)
 Yeni Rabat, ehemaliges georgisches Kloster in der Türkei
 Rabat (Usbekistan) Ort bei der Malik Sardoba
 Rabat (Kleidung), eine Art Weste bestimmter christlichen Kleriker
 Rabat (Städtebau), eine vor den Mauern mittelalterlicher Städte Zentralasiens liegende Vorstadt
 Ribāt oder Rabat, arabische Grenzfestung aus der Zeit der islamischen Expansion

Rabat ist der Familienname folgender Personen:
 Esteve Rabat (* 1989), spanischer Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Archäologisches Museum Rabat